Aalst –  belga város Kelet-Flandria tartományban.
Aalst járás – a belgiumi Kelet-Flandria tartományban található hat adminisztratív körzet egyike.
Aalst, hollandiai város Észak-Brabant tartományban